Benoît Michel peut désigner :
 Benoît Michel (1940-), ingénieur québécois ;
 Benoît Michel (1988-), acteur français ;
  (1950-), ingénieur belge.